GRK kan syfta på:

 grk – ett understödsvapen för markstridstrupper, se Granatkastare
 GRK – en roddklubb i Göteborg, se Göteborgs roddklubb
 GRK – IATA:s kod för en flygplats i Killeen, Texas, USA, se Killeen-Fort Hood Regional Airport
 GRK – en jägar-samlarkultur i södra Skandinavien, se Gropkeramiska kulturen